Ahmet Baydar (1866-1940), Turks politicus
 Metin Lütfi Baydar (1960}, Turks medisch onderzoeker en rector van de Süleyman Demirel Universiteit
 Oya Baydar (1940), Turks politica, sociologe en schrijfster
 Tayfun Baydar (1975), Duits acteur
 Fatih Baydar, Turks gewichtheffer
 Alaattin Baydar, voormalig Turks voetballer
 Nasuhi Baydar, voormalig Turks voetballer

Personages in Goede Tijden, Slechte Tijden 
 Nuran Baydar, Turks meisje
 Aysen Baydar, zus van Nuran
 Elif Baydar, moeder van de zussen Nuran en Aysen, ze woont in Turkije